2,10,11-Trihydroxy-N-propylnorapomorphin (Kurzbezeichnung 2-OH-NPA) ist eine chemische Verbindung, die als starker und selektiver Agonist für den Dopamin-D2-Rezeptor wirkt.

Einzelnachweise 

Tetrahydropyridin
Brenzcatechin
Phenol
Cyclohexadien
Dopaminagonist